Luard est un patronyme porté notamment par :

 Henry Richards Luard (1825-1891), historien britannique spécialiste de l'Antiquité et du Moyen Âge ;
 Nicholas Luard (1937-2004), journaliste, homme politique et écrivain britannique, auteur de roman d'espionnage ;
 Peter Luard, militaire britannique.

Homonymie de patronyme